Ujhelyi ist der Familienname folgender Personen:

 István Ujhelyi (* 1975), ungarischer Politiker
 József Ujhelyi (1910–1979), ungarischer Botaniker
 Sándor Újhelyi (* 1961), ungarischer Sprinter